

Geografia

Austria 
 Hadersdorf-Kammern – comune nel distretto di Krems-Land (Bassa Austria)
 Kammern – frazione di Hadersdorf-Kammern, comune nel distretto di Krems-Land (Bassa Austria)
 Kammern im Liesingtal – comune nel distretto di Leoben (Stiria)